Юйлінь (Гуансі)
 Юйлінь (Шеньсі)